Krasselt ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Krasselt (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Krasselt (* 1948), deutscher Fußballspieler
 René Krasselt (* 1974), deutscher Fußballspieler 
 Rudolf Krasselt (1879–1954), deutscher Violoncellist und Dirigent